St. Marienberg steht für:
 das Kloster Marienberg in der Stadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen 
 eine Grube bzw. einen Wohnplatz in der Ortsgemeinde Bruchhausen im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz